Blagovesjtsjensk (oblast Amoer), stad en bestuurlijk centrum van de Russische oblast Amoer
 Blagovesjtsjensk (Basjkirostan), stad in de Russische autonome deelrepubliek Basjkirostan